29-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1988 () проводился в городе Фредериктон (Нью-Брансуик) c 27 февраля по 5 марта 1988 года. В провинции Нью-Брансуик чемпионат проводился в 3-й раз, в Фредериктоне — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1988, который состоялся в апреле 1988 в городе Глазго (Шотландия), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 1989.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Хизер Хьюстон; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у «команды Канады» (скип Пэт Сандерс). 3-е место заняла команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Мишель Шнейдер).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейки 
В 1-м раунде встречались команды Манитобы и Онтарио; проигравший занимал итоговое 5-е место. Во 2-м раунде победитель 1-го раунда встречался с командой Британской Колумбии за выход в полуфинал плей-офф, где встретится с командой Саскачевана; проигравший во 2-м раунде занимал общее 4-е место.

По результатам тай-брейков в плей-офф с 3-го места вышла команда Онтарио. Итоговое 4-е место заняла команда Британской Колумбии, итоговое 5-е — команда Манитобы.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1988 и чемпионате Канады 1989 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды.

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1988 года названный в честь Кэролайн Болл (), получила Мэри Бэйрд () (Новая Шотландия).

Примечания

Ссылки 
 1988 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone
 1988 Scott Tournament of Hearts | CCA Stats Archive

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1988

1988
Спорт в Канаде в 1988 году
Спортивные соревнования во Фредериктоне
Февраль 1988 года
Март 1988 года